Yanjing bezeichnet:

die Großgemeinde Yanjing (盐井镇) im Kreis Li in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yanjing (Li)
die Großgemeinde Yanjing (盐井镇) im Kreis Yanjin in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yanjing (Yanjin)
die Großgemeinde Yanjing (盐井镇) im Kreis Yanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yanjing (Yanyuan)
die Gemeinde Yanjing (盐井乡) im Kreis Chenggu in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Yanjing (Chenggu)
die Gemeinde Yanjing (盐井乡) im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Yanjing (Shuicheng)
die Gemeinde Yanjing (盐井乡) im Kreis Yongshun in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yanjing (Yongshun)
die Gemeinde Yanjing (盐井乡) im Kreis Zhang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yanjing (Zhang)
die Gemeinde Yanjing der Naxi (盐井纳西族乡) im Kreis Markam im Autonomen Gebiet Tibet, siehe Yanjing (Markam)
das Straßenviertel Yanjing (盐井街道) im Stadtbezirk Hechuan der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Yanjing (Hechuan)
ein bekanntes Bier aus Peking, siehe Yanjing-Bier.